

Persone 
 Johann Philipp Bettendorf(f) – missionario e pittore barocco lussemburghese

Francia 
 Bettendorf – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania 
 Bettendorf – comune del circondario Rhein-Lahn-Kreis (Renania-Palatinato)

Lussemburgo 
 Bettendorf – comune del distretto di Diekirch

Stati Uniti 
 Bettendorf – città dello Iowa (contea di Scott)